Los Amarillos kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Los Amarillos, Veracruz, Uxpanapa, 
 Los Amarillos, Zacatecas, Villa de Cos, 

Robotskapade Mexikoförgreningar